Gosztonyi Sándor (1826–1903) ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő (1884–1892)
 Gosztonyi Sándor (1895–1987) katona, író, nyilas politikus, országgyűlési képviselő (1939–1944)